El término constructivismo hace referencia a varios artículos:

al constructivismo (arte), un movimiento artístico de origen ruso;

constructivismo (pedagogía), como corriente que consiste en dar al alumnado herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo;

constructivismo (filosofía) o constructivismo epistemológico, una corriente de pensamiento surgida hacia mediados del ;

constructivismo (matemáticas), una corriente filosófica que afirma que es necesario encontrar (o construir) un objeto matemático para poder demostrar su existencia;

 constructivismo (psicología), perspectiva que considera a los seres humanos constructores activos de su realidad por medio del significado y el sentido, y no receptores pasivos de experiencias y aprendizajes;

 en la tecnología, al constructivismo tecnológico.